Gli spareggi per il Gruppo Mondiale 2018 sono i principali spareggi della Fed Cup 2018, e collegano il Gruppo Mondiale al Gruppo Mondiale II. Ad essi partecipano le 4 squadre sconfitte nel primo turno del Gruppo Mondiale e le 4 squadre vincitrici del Gruppo Mondiale II, incrociandosi in scontri a eliminazione diretta. Le 4 squadre vincitrici degli spareggi avranno il diritto a partecipare al Gruppo Mondiale della Fed Cup 2019, mentre le perdenti retrocedono al Gruppo Mondiale II.

Accoppiamenti 
Le partite si sono disputate il 21 e 22 aprile 2018.
  vs 
  vs 
  vs 
  vs

Bielorussia vs. Slovacchia

Romania vs. Svizzera

Australia vs. Paesi Bassi

Italia vs. Belgio

Verdetti 
 Bielorussia, Romania, Australia e Belgio ammesse al Gruppo Mondiale.
 Slovacchia, Svizzera, Paesi Bassi, Italia ammesse al Gruppo Mondiale II.

Voci correlate 
 Fed Cup
 Fed Cup 2018
 Fed Cup 2018 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni 
 https://www.fedcup.com/en/draws-results/world-group-play-offs.aspx#/2018 

Fed Cup 2018